År 2013 publicerade Deseret Morning News Church Almanac  information angående Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas (Mormonkyrkans) medlemsantal genom tiderna. Den 31 december 2019 rapporterade Jesu Kristi Kyrka att de hade 16,565,035. medlemmar. År 2017 ökade kyrkans medlemsantal med 1.37%, vilket var den lägsta procentuella ökningen på 80 år, året därpå växte Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal med 1.21%. Trots den relativt långsamma medlemsökningen inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ökar den andel av jordens befolkning som är mormoner, då världens befolkningstillväxt låg på 1.07% år 2018.

Med tanke på att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ökar med omkring 250,000 nya medlemmar per år beräknar man att det ökar med 20,833 nya medlemmar per månad. Det finns alltså just nu (april 2020) 16,648,369 mormoner i världen och 10 000 mormoner i Sverige.

Defention av medlemskap
För att räknas som medlem i Jesu Kristi Kyrka ska man ha uppfyllt minst ett av dessa följande krav:

 Alla som har döpt och konfirmerat sig inom kyrkan.
 Barn under åtta som har välsignats men inte döpt sig.
 Alla som har föräldrar som är medlemmar inom kyrkan, men som inte kan döpa sig på grund av funktionshinder eller att man är för ung för att döpa sig.

Antalet medlemmar i Jesu Kristi Kyrka genom tiderna

Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal mellan år 1829 och 1860

Jesu Kristi Kyrkas ökning i medlemsantal jämfört med världens befolkningsökning

Världens befolkning den 4 april 2015.

Tabell för Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal

Jesu Kristi Kyrkas medlemsantal i Sverige genom tiderna

Se även
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Mormonism

Referenser

Mormonism
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga